Je suis une légende est le  album de Mac Tyer, sorti le .

Genèse de l'album

Listes des titres

Références 

Album musical sorti en 2014
Album de Mac Tyer